Хо́фер, Го́фер () — фамилия. Известные носители:
 Гофер, Андреас (1767—1810) — тирольский народный герой, организатор восстания против французов.
 Хофер, Андреас (род. 1963) — немецкий художник.
 Хофер, Андреас (род. 1991) — австрийский велосипедист.
 Хофер, Вальтер (род. 1955) — австрийский спортивный функционер.
 Хофер, Давид (род. 1983) — итальянский лыжник.
 Хофер, Йозефа (1758—1819) — австрийская оперная певица.
 Хофер, Кандида (род. 1944) — немецкий фотограф.
 Хофер, Карл (1878—1955) — немецкий художник.
 Хофер, Лукас (род. 1989) — итальянский биатлонист.
 Хофер, Людвиг фон (1801—1887) — немецкий скульптор.
Хофер, Манфред (род. 1935) — австрийский бобслеист.
 Хофер, Норберт (род. 1971) — австрийский политик; в 2016—2017 годах исполняющий обязанности президента Австрии.
 Хофер, Роланд (род. 1990) — итальянский хоккеист австрийского происхождения, защитник сборной Италии.
 Хофер, Хельмут (род. 1956) — немецко-американский математик, один из основателей симплектической топологии.
 Хофер, Штефан — швейцарский кёрлингист.
 Шмидт-Хофер, Отто (1873—1925) — немецкий скульптор.